Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 312 dans le monde.

 Route fédérale 312 en Allemagne
 Route 312 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route régionale 312 en Finlande
 Route nationale 312 en France
 Route européenne 312 aux Pays-Bas